Wohlmuthausen ist der Name folgender Orte:

 Wohlmuthausen (Forchtenberg), Ortsteil der Stadt Forchtenberg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Wohlmuthausen (Rhönblick), Ortsteil der Gemeinde Rhönblick, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen